Das WTA Paris (offiziell: Open GDF Suez) war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour, das in der französischen Hauptstadt Paris ausgetragen wurde. Zunächst wurde auf Sandplätzen im Freien gespielt. 1993 wechselte man ins Stade Pierre de Coubertin, wo mit der Aufwertung des Turniers (von Tier IV auf Tier II) bis einschließlich 2008 auf Teppich gespielt wurde. Von 2009 bis 2014 war die Veranstaltung ein Hartplatzturnier der Kategorie Premier.

Zur Saison 2015 wurde es eingestellt und durch ein WTA-Turnier in Antwerpen ersetzt.

Siegerliste

Einzel

Doppel 

Paris
 
Erstveranstaltung 1987
Letzte Veranstaltung 2014